Saddleworth (Engeland), een civil parish in Engeland
 Saddleworth (Australië), een plaats in Australië